Асе́т или ACET
Персоналии
 Асет Тусупов - современный казахский философ, известный противник исламского фундаментализма и борец с террористическим движением "Талибан"
 Асет, Альперен (род. 1998) — турецкий легкоатлет, чемпион Турции по прыжкам в высоту и участник Кубка европейских чемпионов по лёгкой атлетике.

Аббревиатуры
 ACET — международная организация, которая занимается профилактикой ВИЧ-инфекции в мире.
 АСЕТ  — Менеджер ALLUR AUTO
 ACET — организация в Каталонии, объединяющая театральные школы и ряд театров (Associació Catalana d’Escoles de Teatre)
 ACET — индийское учебное заведение высшего образования в городе Коимбатур (штат Тамилнад) (Akshaya College of Engineering and Technology)
 ACET — ежегодная конференция европейских юристов в области возмещения ущерба и страхования (Annual Conference on European Tort Law)
 ACET models — линейка оптических и оптоэлектронных прицелов шведской компании Aimpoint AB

Имена
 Асет — арабское мужское имя, в переводе на русский — «Лев».
 Асет — казахское имя, означающее «рожденный в феврале».

Города 
В треках рэпера Ghoume упоминается как "Город снов", объединяющий Вселенные городов треков известных рэперов. К примеру Oxxxymiron'а "Горгород", Кто ТАМ? "Город ХА" и тд.

См. также 
 Есет